Кита́стий — українське прізвище. Відомі носії:

 Китастий Віктор Григорович (1943–2000) — американський професор, вчений, дипломат, музикант, культуролог, відомий громадсько-культурний діяч українського походження.
 Китастий Григорій Трохимович (1907—1984) — Герой України, композитор, диригент, бандурист. Батько Віктора Китастого.
 Китастий Петро Іванович (1928) — бандурист. Батько Юліана Китастого.
 Китастий Юліян Петрович (1958) — композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар

Українські прізвища